Перший комерційний — альбом українського рок-гурту «Тартак». До цього альбому увійшли ремікси пісень «Тартака» та інших артистів. До співпраці були запрошені аранжувальників з гуртів «Фактично Самі», «Аби МС», Сергія Товстолузького та інших.

Зміст
 Kupujte Nashe! (Shura Molotov 20 rmx)  	   	
 Bu-2Cha-Ka (tka4_euroremont_overtime) 	  	
 SlovoBL (tsl^bit8beat.com) 	  	
 Tak Prosto (Nenza mix) 	  	
 Kazaty Katja (NASR_rmx) 	  	
 Everybody (Shura Molotov 20 rmx) 	  	
 Sontse Peche (Mein Phunk FaSSung) 	  	
 Ja Hochu (Andrij Frantsuz rmx) 	  	
 Idy Ty Sujsja (Alexander Slootsky) 	  	
 Zhu Jemene Zhu Rba (Aby_MC_Kofein_rmx) 	  	
 Sontse Kydaje Zgory (FDRmx) 	  	
 DanZesYoy (tsl^bit8beat.com) 	  	
 Mama Ljubyt` Tata (Wet Dream`n Bass FS RMX (Oleksandr Pavlyukov — truba)) 	  	
 SMS (Mio Corazon Version) (Aby_MC_Kofein_rmx) 	  	
 BoRoDaRuDa (NASR_rmx) 	  	
 Jak Uzhe Nabrydlo (Alexander Slootsky) 	  	 
 Ljubov Ukrala Nich (Aby_MC_Kofein_rmx)

Посилання
дискографія на офіційному сайті гурту
прес-реліз видання

Альбоми гурту Тартак
Музичні альбоми 2005